Вапно () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Вонгровецкий повят, Великопольское воеводство. Население — 3077 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Александрово
 Грабошево
 Комасин
 Подолин
 Русец
 Сребрна-Гура
 Столенжын
 Вапно
 Вапно-Полуднёве

Соседние гмины 
 Гмина Дамаславек
 Гмина Голаньч
 Гмина Кцыня
 Гмина Жнин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства